Латушко — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Латушко, Павел Павлович (род. 1973) — белорусский государственный деятель, дипломат, министр культуры Белоруссии.
 Латушко, Сергей Петрович (в монашестве Никита; род. 1955) — архимандрит Русской православной церкви, бывший наместник Ново-Иерусалимского монастыря.